Die Snookerweltmeisterschaft 1940 fand, zum achten und letzten Mal, in der Thurston’s Hall in London, England statt. Wegen des Zweiten Weltkriegs war dies die letzte Weltmeisterschaft bis zum Kriegsende. Die nächste Weltmeisterschaft wurde 1946 ausgetragen.

Zum ersten Mal standen sich die Brüder Joe und Fred Davis im Finale gegenüber. Obwohl das Spielziel von Best of 73 Frames mit einem Spielstand von 37:35 für Joe schon erreicht war, wurde noch ein "toter Frame" zum Endstand von 37:36 gespielt. Joe Davis spielte im Entscheidungsframe ein Century Break und war auch der Spieler mit dem höchsten Break von 113 Punkten. Damit sicherte er sich seinen vierzehnten Weltmeisterschaftstitel in Folge.

Trotz des Kriegsausbruchs in Europa nahm der Kanadier Conrad Stanbury wieder an dem Turnier teil. Erneut schied er aber in der Qualifikation mit 13:18 gegen den Engländer Herbert Holt aus. Dieser musste sich wiederum im Viertelfinale dem Schotten Walter Donaldson geschlagen geben.

Hauptrunde

Qualifikation

Einzelnachweise 

1940
Snookerveranstaltung 1940
Billardturnier in London